Town Hall peut faire référence :
The Town Hall, la salle de spectacle new-yorkaise
Town Hall, l'album de musique de jazz

Les hôtels de ville aux États-Unis